Angelica laevis är en flockblommig växtart som beskrevs av Jacques Étienne Gay, Fisch., C.A.Mey. och Avé-lall. Angelica laevis ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Kvannar
laevis